Флаг городского округа «Город Кизел» Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 августа 2005 года, как флаг муниципального образования «Город Кизел». Правопреемником флага муниципального образования «Город Кизел» с 1 января 2006 года являлось муниципальное образование «Кизеловский муниципальный район». Право использования флага с 1 января 2006 года принадлежало органам местного самоуправления муниципального района, городского и сельских поселений.

Законом Пермского края от 9 февраля 2018 года № 189−ПК, из состава Кизеловского муниципального района было выделено Кизеловское городское поселение и наделено статусом городского округа — городской округ «Город Кизел».

Законом Пермского края от 27 апреля 2018 года № 222−ПК оставшиеся сельские поселения Кизеловского муниципального района были объединены с городским округом «Город Кизел».

Решением Кизеловской городской Думы от 20 сентября 2018 года № 5 флаг упразднённого Кизеловского муниципального района было разрешено применять официальным символом городского округа «Город Кизел».

Решением Думы городского округа «Город Кизел» от 30 октября 2020 года № 214 предыдущие решения о флаге были признаны утратившими силу и утверждено Положение о флаге городского округа «Город Кизел».

Флаг составлен на основании герба муниципального образования «Город Кизел», воспроизводит его символику и, наряду с ним, служит официальным символом муниципального образования.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1965.

Описание флага 
«Прямоугольное полотнище пурпурного (тёмно-красного) цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого — фигуры герба города Кизела: две опрокинутые кирки белого цвета накрест, выше которых — древняя шахтёрская лампа с завязками жёлтого цвета и с пламенем красного цвета; ниже которых — ветка кизила с двумя листьями и соцветием жёлтого цвета и тремя ягодами красного цвета».

Символика флага 
Цвет полотнища и ветвь кизила — гласные эмблемы, указывающие на имя города.

Кирки и лампа показывают, что угледобыча много послужила в прошлом развитию города и региона, а лампа сама по себе олицетворяет надежду на процветание в будущем.

Примечания 

Флаги, содержащие горную эмблему
Флаги с изображением пламени
Флаги с изображением светильника
Флора в геральдике